Густаво Карлос Серро (; 17 июля 1969) — австралийский футболист. Выступал в высших лигах Австралии и Малайзии.

Биография 
Профессиональную карьеру начал в возрасте 16 лет в клубе «Канберра Сити». В сезоне 1989/90 выступал в австралийском клубе «Мелитта Иглз». В 1995 году Серро отправился в Малайзию, в местный клуб «Паханг», но вскоре вернулся в Австралию. В дальнейшем играл и за другие клубы Австралии и Малайзии. Последним клубом в его профессиональной карьере стал австралийский «Бэнкстоун Сити Лайонс», из которого он ушёл в 2003 году. Считался одним из наиболее мастеровитых игроков своего времени. После завершения игровой карьеры работает детским тренером.

Личная жизнь 
Отец двух дочерей. Старшая дочь Джессика, более известная под псевдонимом Монтень (р. 1995) — певица. Представительница Австралии на конкурсе Евровидение-2021.

Ссылки 
 Профиль на сайте worldfootball.net
 Профиль на сайте foundationfootball.com.au

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Уэст Аделаида»
Игроки ФК «Паханг»
Игроки ФК «Канберра Космос»
Игроки ФК «Мельбурн Найтс»
Игроки ФК «Негери-Сембилан»